Гарелой:

 Гарелой — остров в составе Алеутских островов в группе Андреяновских островов, в подгруппе островов Деларова.
 Гарелой — активный стратовулкан на одноимённом острове.